Брезовац може бити:

 Брезовац (Аранђеловац), насељено мјесто у општини Аранђеловац
 Брезовац (Бјеловар), насељено мјесто у граду Бјаловару
 Брезовац (Новска), насељено мјесто у граду Новској, до 1991. Брезовац Субоцки
 Брезовац (Раковица), насељено мјесто у општини Раковица
 Брезовац Доброселски, насељено мјесто у општини Доњи Лапац
 Брезовац Жумберачки, насељено мјесто у граду Самобору
 Брезовац Зелински, насељено мјесто у граду Св. Иван Зелина

Види још
 Бреза (вишезначна одредница)
 Брезе
 Брезик
 Брезине
 Брезици
 Брезичани
 Брезна
 Брезник (вишезначна одредница)
 Брезно (вишезначна одредница)
 Брезница
 Брезова
 Брезовица
 Брезовице
 Брезово